Slovo okřín, zdrobněle pak okřínek, může znamenat:

v historii
 dvoukónická nádoba z doby bronzové sloužíci jako popelnice

v současnosti
 na jižní Moravě, velká plochá mísa používaná ve vinařství
 nářeční výraz používaný v Čechách i jinde na Moravě, jenž označuje plochou kulatou dřevěnou nebo slaměnou mísu (asi 40 až 50 cm v průměru, často sloužící pro kynutí těsta – obvykle se jednalo o bochník chleba před jeho vsazováním do domácí pece)
 v křesťanské liturgii miska na malé hostie

Externí odkazy